Paust ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Paust (1889–1964), Bibliothekar
 Alex Paust (* 1945), deutscher Politiker (SPD)
 Ingerose Paust (1929–2016), deutsche Schriftstellerin
 Olaf Paust, Journalist und Schriftsteller (Pfalz-Krimis)
 Otto Paust (1897–1975), deutscher nationalsozialistischer Schriftsteller
 Pia Paust-Lassen (* 1956), deutsche Politikerin (Grüne), MdA